Мотыли — распространённое название червевидных красных личинок комаров семейства Chironomidae и Tendipedidae, а также название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Мотыли — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Мотыли — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Мотыли — деревня в Удомельском районе Тверской области.

См. также